

Geografia 
 Franken – regione della Germania
 Franken – comune dell'Alto Reno, in Francia

Persone 
 Al Franken – politico, attore e umorista statunitense
 Bernard Franken – ciclista olandese
 Björn Franken – musicista, disc jockey e produttore discografico olandese
 Giovanni Franken – calciatore olandese
 John Franken – cestista olandese
 Lex Franken – pallanuotista olandese
 Mannus Franken – regista olandese
 Paul Franken – politico tedesco
 Peter Franken – fisico statunitense
 Rose Franken – autore e drammaturgo statunitense
 Steve Franken – attore statunitense
 Tony Franken – calciatore australiano
 Wim Franken – compositore olandese

Personaggi immaginari 
 Franken Stein – personaggio del fumetto e serie animata Soul Eater